Jméno Damasus nosili dva papežové římskokatolické církve.

papežové
 sv. Damasus I. – pontifik v letech 366–384
 Damasus II. – pontifik v roce 1048

další osoby jménem
 Damasus

Papežové podle jména